Нікольський Андрій Володимирович — російський піаніст
 Нікольський Борис Миколайович — російський письменник
 Нікольський Борис Олександрович — російський фізик, член-кореспондент АН СРСР
 Нікольський Борис Петрович — фізико-хімік, радіохімік, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці
 Нікольський Володимир Васильович — мікробіолог, вірусолог, доктор ветеринарних наук, професор
 Нікольський Володимир Миколайович — історик, доктор історичних наук, професор
 Нікольський Геннадій Михайлович — радянський астроном
 Нікольський Євген Володимирович — російсько-український філолог, теолог,  літературний критик, дослідник творчості Євгена Сверстюка
 Нікольський Ігор Леонідович — радянський геолог-геофізик, засновник кафедри розвідки родовищ корисних копалин ДонНТУ
 Нікольський Георгій Васильович — російський іхтіолог, член-кореспондент АН СРСР
 Нікольський Костянтин Миколайович — російський співак, гітарист, автор пісень
 Нікольський Микола Миколайович — російський цитолог, академік РАН
 Нікольський Микола Михайлович — білоруський сходознавець, історик церкви
 Нікольський Микола Петрович —  радянський військовий та державний діяч, генерал-майор, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання
 Нікольський Михайло Васильович — російський історкик-сходознавець, основоположник ассіріології в Росії
 Нікольський Олександр Михайлович — український зоолог, академік АН УРСР
 Нікольський Олександр Олександрович — російський математик
 Нікольський Олександр Сергійович — російський архітектор
 Нікольський Павло Васильович — письменник-богослов
 Нікольський Петро Васильович — український дерматолог
 Нікольський Сергій Іванович — російський фізик, член-кореспондент АН СРСР
 Нікольський Сергій Михайлович — російський математик, академік АН СРСР
 Нікольський Юрій Сергійович —  радянський композитор, диригент, педагог. Брат хореографа Євгена Вігільова.

Нікольський — починок, Воткінський район, Удмуртія
 Нікольський — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Нікольський — селище, Залісовський округ, Алтайський край
 Нікольський — селище, Ішимський район, Тюменська область
 Нікольський — селище, Красноуральський міський округ, Свердловська область
 Нікольський — починок, Моркинський район, Марій Ел
 Нікольський — селище, Уфимський міський округ, Башкортостан

Див. також 
 Нікольське